El término El Cajón puede referirse:

 a El Cajón, localidad del estado de California, Estados Unidos;
 a El Cajón, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina;
 a El Cajón, localidad del estado de Sonora, México;
 a la Presa El Cajón, presa hidroeléctrica del estado de Nayarit, México.